Glaister ist der Familienname folgender Personen:

 Lesley Glaister (* 1956), britische Schriftstellerin